Giant Records — лейбл звукозаписи, основанный в 1990 году как совместное предприятие «Warner Bros. Records» и Ирвинга Азоффа. 
Компания была продана лейблу «MCA Records» за 15,7 миллионов долларов. 
Изначально Азофф хотел назвать фирму «Big Records», но это название уже было занято.

Список артистов Giant Records 

 Above the Law
 Ahmad
 Deborah Allen
 Air Supply
 Army of Lovers
 Peter Blakeley
 Bangalore Choir
 Big Head Todd and the Monsters
 Big Mountain
 Earth to Andy
 Tony Banks
 Carlene Carter
 Manu Dibango
 Certain Distant Suns
 Chicago

 Mark Collie
 Color Me Badd
 The Cunninghams
 The D.O.C.
 Deep Purple
 Disturbed
 Divine Styler
 Thomas Dolby
 Flame
 Hank Flamingo
 Steve Forbert
 Greg Garing
 Keith Harling
 i5
 Jade

 Jeremy Jordan
 Tara Kemp
 Letters to Cleo
 Michelle Lewis
 Lord Finesse
 Man Will Surrender
 MC Hammer
 Neal McCoy
 Tim Mensy
 Georgia Middleman
 Morbid Angel
 Joe Nichols
 Oingo Boingo
 Orrall & Wright
 Pirates of the Mississippi

 Prime STH
 Tad
 Pudgee tha Phat Bastard
 The Reese Project
 Regina Regina
 RTZ
 Dennis Robbins
 Kenny Rogers
 Shello
 Blake Shelton
 Kenny Wayne Shepherd
 Daryle Singletary
 Skew Sisken
 Roger Springer
 Steely Dan

 Super Deluxe
 Sway & King Tech
 Doug Supernaw
 Tony Thompson
 Too Much Joy
 Valentine
 Rhonda Vincent
 Clay Walker
 Chris Ward
 Brian Wilson
 The Wilkinsons
 Zaca Creek
 Warren Zevon

См. также 

Лейблы звукозаписи США
Лейблы Warner Music
Warner Bros. Records